

Nom de famille 

 Niels Wilhelm Gade (1817-1890), un compositeur danois ;
 Svend Gade (1877-1952), un réalisateur, metteur en scène, décorateur et scénariste danois ;
 Jacob Gade (1879-1963), un violoniste et compositeur danois ;
 Søren Gade (1963-), un homme politique danois ;
 Louise Gade (1972-), une juriste danoise ;
 Leena Gade (1976), une ingénieure de course britannique ;
 Peter Gade (1976-), un joueur danois de badminton.

Géographie 
 Mont Alice Gade
 Mont Ruth Gade

Voir aussi